Jörg Breu, 1480 körül – 1537, német festő
 Jörg Breu, 1510–1547, német festő, az előbbi fia